Djerma peut désigner : 

Djerma, une commune algérienne
Djerma, une ville libyenne
Djerma langue, plus connue sous le nom de Zarma
Djerma (cheval), une race de chevaux du Niger